Pomarzany peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
de la voïvodie de Grande-Pologne
 Pomarzany, un village 
de la voïvodie de Łódź
du powiat de Kutno
 Pomarzany, un village de la gmina de Krośniewice
 Pomarzany, un village de la gmina de Łanięta